Der Triathlon der Frauen bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen fand am 25. August 2004 im Vouliagmeni Olympic Centre statt.

Das Rennen startete mit 1,5 Kilometer Schwimmen im Mittelmeer bei einer Wassertemperatur von 26 °C. Nach dem Schwimmen folgte der Wechsel auf das Rad, mit dem musste ein Rundkurs fünfmal passiert werden. Insgesamt mussten die Athletinnen 40 Kilometer zurückgelegen. Zum Abschluss folgte einen 10-km-Lauf.

Wettkampfverlauf 

Nach dem Schwimmen konnte die Australierin Loretta Harrop als Erste auf das Rad wechseln, der Rückstand der späteren Olympiasiegerin Kate Allen betrug zu diesem Zeitpunkt knapp zwei Minuten. Doch bereits nach der ersten von fünf Runden auf dem sehr anspruchsvollen Radkurs, mit 20 Prozent Steigung, konnte die Österreicherin den Abstand auf Platz drei auf 90 Sekunden reduzieren. Durch eine gute Zusammenarbeit mit anderen Athletinnen in ihrer Verfolgergruppe, kam sie als 29. aus der Wechselzone. Trotz Außentemperaturen von über 30 °C konnte die Österreicherin sehr schnell Zeit gutmachen und lag vor der letzten der drei Runde nur ungefähr zehn Sekunden hinter der Drittplatzierten. Sie kämpfte sich Position um Position an ihren Konkurrentinnen vorbei und bog als Zweite um die letzte Kurve ins Zielstadion ein. Im Zielsprint nahm sie der Führenden Harrop noch 6,72 Sekunden ab und sicherte sich mit dieser Aufholjagd den Olympiasieg. Die Bronzemedaille gewann die US-Amerikanerin Susan Williams.

Ergebnisse 

 Es gab keine Startnummer 13
 Die Gesamtzeit beinhaltet auch die Wechselzeiten.

Weblinks 

 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Frauen